Michael ou Mike Miller peut désigner :
  (1951-), joueur de golf professionnel écossais ;
  (1953-), guitariste de jazz fusion américain ;
 Mike Miller (1964-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Mike S. Miller (1971-), scénariste et dessinateur de bande dessinée américain ;
 Mike Miller (1980-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 , éditeur de films américain.